LMFAO er en forkortelse der dækker over Laughing My Fucking Ass Off. Betegnelsen kan ellers henvise til:

 LMFAO (musikgruppe) – et satirisk amerikansk popband.